Il doppio  del Porsche Tennis Grand Prix 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Bethanie Mattek-Sands e Nadia Petrova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta hanno battuto in finale Květa Peschke e Katarina Srebotnik 3-6, 7-6(3), [10-5].

Teste di serie 

 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta  (campionesse)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (finale)

 Cara Black /  Shahar Peer (semifinali) 
 Ol'ga Govorcova /  Alicja Rosolska (semifinali)

Tabellone

Draw

Note 

Porsche Tennis Grand Prix 2010